Анета Иванова Петровска е българска актриса.

Биография 
Родена е в Оряхово на 6 юни 1944 г.

В периода 1966 – 1970 завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" със специалност актьорско майсторство.

Работи в Хасковския драматичен театър (1970-1972) и Драматичния театър в Пазарджик (от 1974-).

Член на САБ (1970).

Театрални роли 
 „Преспанските камбани“ (Димитър Талев) – Ния
 „Доходно място“ (Островски) – Вишневска

 Тв театър
 „Рейнска стража“ (1990) (Лилиан Хелман), 2 части

Филмография

Външни препратки 
  
  Анета Петровска в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в Оряхово